Michael Smith může být:

 Michael Smith (astronaut) (1945–1986) – americký armádní letec a astronaut, který tragicky zahynul při havárii raketoplánu Challenger
 Michael Smith (chemik) (1932–2000) – kanadský chemik, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1993
 Michael Smith (šipkař) (* 1990) – anglický profesionální hráč šipek
 Michael W. Smith (* 1957) – americký zpěvák, skladatel, kytarista a klávesista
 Mike Smith (* 1982) – kanadský hokejový brankář
 Mike Smith (desetibojař) (* 1967) – kanadský atlet - vícebojař

Externí odkazy